Secretary (plaatsnaam) - een plaats in de Verenigde Staten
Secretary (film) - een film uit 2002